

Oeiras est une municipalité de l'État du Piauí
 Oeiras do Pará est une municipalité de l'État du Pará

Oeiras est une freguesia et une municipalité de l'agglomération de Lisbonne

Annexes 

Homonymie de toponyme